Müglitz ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Müglitz (Fluss), tschechisch Mohelnice, linker Zufluss der Elbe in Heidenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, mit Oberlauf in Böhmen

Stadt und Orte:
 Böhmisch Müglitz oder Mohelnice (Krupka), tschech. Mohelnice u Krupky, Ortswüstung an der Müglitz im Gebiet der Stadt Krupka, Bezirk Teplice, Aussiger Region, Tschechien
  Müglitz, tschechisch Mohelnice, Kleinstadt im Bezirk Mährisch Schönberg, tschechisch Okres Šumperk, Olmützer Region Tschechien
 Müglitz (Altenberg), Ortsteil von Altenberg an der Müglitz, Sachsen

Müglitz ist ein Familienname:
 nach der Stadt gleichen Namens benannte mährische Adelsfamilie, vgl. Anton Brus von Müglitz